Kurt Thomas (1904–1973) – niemiecki kompozytor
 Kurt Thomas (ur. 1972) – amerykański koszykarz